An Rutgers van der Loeff (1910-1990) – scrittrice olandese
 Ghiacciaio Rutgers – ghiacciaio della Dipendenza di Ross, in Antartide
 Rutgers Scarlet Knights football – squadra di college football statunitense
 Rutgers University – ateneo statale dello stato del New Jersey, Stati Uniti d'America
 Rutgers University Press – casa editrice statunitense